Мала-Чермна () — небольшая чешская деревня рядом с чешско-польской границей, часть города Гронов, от которого находится на удалении в 4 км.

История 
Мала-Чермна была основана во второй половине XIII века как часть деревни Чермна (сегодня Кудова-Здруй). Первое упоминание в письменных источниках датировано 1354 годом, когда здесь существовал приход. В 1850 году деревня стала полностью самостоятельной. В 1909—1910 годах компания Schein и ко. из Вроцлава проводила на территории деревни геологоразведочные работы по поиску угля.
В 1960 году была присоединена к городу Гронов, как все деревни в его окрестностях. 28 декабря 2011 года здесь была выстроена новая дорога через границу, по которой, в отличие от предыдущей, могут ездить автомобили, дорожные знаки позволяют передвигаться по ней только жителям Гронова и Кудова-Здруй.

География 
Ландшафт всей деревни равнинный, только на востоке от деревни находится гора высотой приблизительно 460 м, около деревни 2 пруда, а один на территории деревни. Через Малу-Чермну протекает ручей Чермна.

Население

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Краловеградецкого края